Mösch ist der Familienname folgender Personen:

 Casimir Mösch (1827–1898), Schweizer Geologe und Paläontologe
 Rudi Mösch, deutscher Feuerwehrmann
 Stephan Mösch (* 1964), deutscher Musik- und Theaterwissenschaftler

Mösch steht für:
 Mösch, Trivialname von Waldmeister
 Mösch, Rheinischer Regiolekt für Spatz, Sperling